Seznam armad z zaporedno številko 61.

Seznam 
 61. armada (ZSSR)

 Zračne
 61. zračna armada (Ruska federacija)
 61. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi